Fuck Tha Posse fue un grupo de hip-hop de Zaragoza de mediados de los 90 que obtuvieron una más que notable repercusión dentro del panorama con una única maqueta y que junto con CPV o VKR pertenecen a esa quinta que impulsase tras el bajón de finales de los 80 y de las cuales han salido notables MC's o grupos de importante trayectoria dentro del panorama nacional (como los casos de Sharif y Rapsusklei). En el 2006 una parte se reúne grabando un mixtape.

Este grupo maño estaba compuesto por el trompetista Johann Hincapié (quien actualmente trabaja como músico callejero), Sharif, Oscar a Secas y Sarkete (más conocido como Rapsusklei). 
La banda se formó en el verano de 1994 empezando a ser conocida a finales de los 90´con su maqueta "Demasiado honor para tanta hambre", siendo el único trabajo oficial de esta agrupación. Con un estilo en la que no se dejaron llevar por la moda de imitar a los grupos americanos y crearon un estilo propio con sus canciones, que siempre tratan temas de actualidad como el futuro de la juventud, el racismo, el maltrato a la naturaleza, los problemas de las drogas (Jako).

En el año 2006 presentan junto con Alter Ego la mixtape "Veinte Minutos Mixtape Vol.1" (el cual no es un trabajo oficial del grupo puesto que no aparecen los 4 componentes del mismo) distribuyéndose gratuitamente por Internet. Además de los componentes de Fuck tha posse (excepto Johann, al cual no participa) también colaboran en este trabajo Hazhe (tanto en la grabación como haciendo de MC), Karty, Gran Purismo, Eric Placton, Fuethefirst, Erik B, Pablo, Dr.Loncho, Aniki y el rapero de Lisboa Mali.

Discografía 

 "Demasiado honor para tanta hambre" (Maqueta) (1998)
 "Alter Ego y Fuck tha posse presentan: Veinte Minutos Mixtape Vol.1" (Mixtape) (2006) (No oficial)

Colaboraciones 
 VV.AA. "Zaragoza Zulú" (1995)
 Rapsusklei "Estado De Locura" (1995)
 Hazhe "Con El Micrófono En La Mano" (2000)
 Rapsusklei & Hazhe "Hijos de puta para todo" (2004)
 VV.AA. "Zaragoza Realidad" (2004)
 VV.AA. "Cuando la calle suena" (2004)
 Óscar a secas "La saeta se detiene" (2009)
 Rapsusklei "Pandemia" ^(2010)

Enlaces externos 

 Página de Fuck tha posse en MySpace
 Página de Oscar a secas en MySpace
 Página de Sharif en MySpace
 Página de Johann en MySpace
 Página de Rapsus'kleï en MySpace

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 1990